João Paulo Pio de Abreu (Carangola, 20 de junho de 1910 — Volta Redonda, 25 de novembro de 1991) foi um médico e político brasileiro.

Era filho de José Pio de Abreu e Ana Carolina de Abreu, e foi eleito prefeito nas eleições de 1962 com 13.641 votos, sendo empossado em 31 de janeiro de 1963. Marcou seu governo pela austeridade, acompanhando o andamento das obras do governo municipal diariamente.

Começou ainda em seu governo a obra de uma das principais adutoras de água do município, visando acabar da falta da mesma, tendo ainda construído uma das principais artérias de ligação da cidade, o viaduto Nossa Senhora das Graças, entre o Centro e os bairros Laranjal e Nossa Senhora das Graças acabando com a divisão de Volta Redonda pela linha férrea.

Enfrentou ainda, a primeira grande enchente após a emancipação do município, dando apoio social necessário à população, e a instauração do Regime Militar, em 1964.

Aposentou-se de sua profissão, médico, em 3 de junho de 1985, após 43 anos de proveito em funções publicas a pretexto de prestação de serviços à população voltarredondense e veio a falecer em 25 de novembro de 1991.

Prefeitos de Volta Redonda
Naturais de Carangola
Mortos em 1991